Георгий Джибладзе:
 Джибладзе, Георгий Джуаншерович (род. 1962) — президент НКО «Центр развития демократии и прав человека», член Совета по правам человека при президенте РФ.
 Джибладзе, Георгий Николаевич (1913—1989) — литературный критик, академик АН Груз. ССР, академик Академии педагогических наук РСФСР, министр просвещения Груз. ССР (1953—1960).